Der Coupe d’Europe 1959/60 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 2. Auflage fand vom 26. bis zum 29. Mai 1960 in Berlin statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Erstmals wurde ein Coupe d’Europe in einem Finalturnier mit fünf Mannschaften ausgetragen. Sieger wurden die Düsseldorfer Billardfreunde 1954 vor dem Titelverteidiger Académie Anversoise de Billard aus Antwerpen.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Berlin

Qualifikation in München

Qualifikation in Münster

Finalrunde in Berlin

Abschlusstabelle 1959/60

Einzelnachweise 

1960
Coupe dEurope 1959/60

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Berlin

Berlin-Tempelhof